Желиговский () – польская фамилия.

Известные носители 
 Люциан Желиго́вский (1865—1947) — польский генерал и политический деятель.
 Эдуард Желиго́вский (1820—1864) — польский поэт (псевдоним Антоний Сова).